Bruiser bezeichnet:

 Bruiser, Spitzname von Frank Kinard (1914–1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bruiser (2000), französischer Horrorfilm von George A. Romero
 Bruiser (2022), US-amerikanisches Filmdrama von Miles Warren